Антоний (Марценко)
 Марценко, Виктор Васильевич